Arntz ist der Familienname folgender Personen:

 Aegidius Rudolph Nicolaus Arntz (1812–1884), deutscher Jurist und Publizist 
 Gerd Arntz (1900–1988), deutscher Künstler und Designer
 Hans-Dieter Arntz (* 1941), deutscher Regionalhistoriker, Heimatforscher
 Helmut Arntz (1912–2007), deutscher Philologe (Indogermanist)
 Jochen Arntz (* 1965), deutscher Journalist und Autor
 Klaus Arntz (* 1963), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Ludwig Arntz (1855–1941), deutscher Architekt und Dombaumeister
 Marcel Arntz (* 1965), niederländischer Radrennfahrer
 Peter Arntz (* 1953), niederländischer Fußballspieler
 Reiner Arntz (1943–2012), deutscher Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Arntz (1861–1942), Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Wilhelm Friedrich Arntz (1903–1985), deutscher Jurist, Schriftsteller, Verlagsbuchhändler, Redakteur und Experte für die Kunst des 20. Jahrhunderts
 William Arntz, Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Arntz (Arizona)

Unternehmen:
 Arntz Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Arnz, Arndts, Arns